Biederbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Bertram Biederbeck (1924–2006), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)
 Erich Heinrich Biederbeck (1914–2000), deutscher Verwaltungsjurist